Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Argentina 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sergio Roitman che ha battuto in finale Marcos Daniel 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Carlos Berlocq (primo turno)
 Sergio Roitman (Campione)
 Martín Vassallo Argüello (primo turno)
 Diego Hartfield (secondo turno)

 Assente
 Santiago Ventura (primo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (primo turno)
 Paul Capdeville (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Argentina 2007